Загорa може да се отнася до:
 Българския регион Загора
 гр. Стара Загора
 гр. Нова Загора
 c. Загоре в България
 c. Загорани в Република Македония
 регион Загора в Тесалия, Гърция
 регион Загори в Епир – Гърция
 с. Загора (Требине) в Босна и Херцеговина
 с. Загора в Хърватия до гр. Крапина
 Хърватския регион Загора в североизточна Далмация – Загора
 Хърватския регион Хърватско Загорие
 регион Загоре в Словакия
 Загора – име на 4 населени места в Люблинско войводство в Полша
 Загора селище в Подкарпатското войводство в Полша
 Загора селище в Любушко войводство в Полша
 гр. Загора (Мароко)
 провинция Загора в Мароко
 планина Загора в югоизточно Мароко